Kotolte bezeichnet:

 Kotolte (Chamula), Ort in Chiapas, Mexiko
 Kotolte (Tenejapa), Ort in Chiapas, Mexiko